Партнё́р ():
 товарищ в картёжной игре.
 участник совместной деятельности, партнёрства.  
 Напарник, соучастник. 
 Компаньон по бизнесу. Член какого-либо партнёрства.
 Элемент товаропроводящей сети, разделяющий риски с производителем. Например, партнёр закупает ПО у разработчика по специальной низкой цене и продаёт с наценкой розничным потребителям.

Фильмы 
 «Партнёр» — фильм 1968 года режиссёра Бернардо Бертолуччи.
 «Партнёр» — фильм 2007 года режиссёра Дэвид Дхавана.

Другие значения 
 «Партнёр» — издательство (Дортмунд, Германия) .
 Partner Communications Company Ltd — оператор сотовой связи в Израиле.
 Peugeot Partner — автомобиль французской компании «Peugeot».
 Honda Partner — легковой автомобиль, выпускаемый компанией «Honda»
 Партнёр 01.01 — советская 8-разрядная домашняя микроЭВМ.
 «Партнёр» — вывеска, под которой действовала ярославская банда чёрных риелторов.

См. также 
 Партнёрство
 Партнёрская программа
 Партия